Amerikai Egyesült Államok
Adel (Georgia)
Adel (Indiana)
Adel (Iowa)
Adel (Dallas megye, Iowa)
Adel (Missouri)
Adel (Oklahoma)
Adel (Oregon)